Умберто Хорхе Роса (; 8 апреля 1932, Буэнос-Айрес, в некоторых источниках — Росарио — 8 сентября 2017, Падуя) — аргентинский и итальянский футболист, полузащитник. После завершения карьеры работал тренером.

Карьера 

Умберто Роса начал карьеру в клубе «Росарио Сентраль», где провёл 4 сезона, сыграв в 88 матчах и забив 9 голов. В 1954 году Роса переехал в Италию в клуб «Сампдория», но там он не смог закрепиться в основном составе, проведя лишь 48 встреч. Во время выступления за «Сампдорию», Роса также приобрёл итальянское гражданство, будучи потомком выходцев и этой страны. В 1956 году Умберто стал игроком «Падовы». Полузащитник удачно попал в самый удачный период в истории клуба: под руководством Нерео Рокко и ведомая Ивано Блазоном, Серджо Бригенти и Куртом Хамрином показывала отличные результаты, апофеозом которых стало 3 место в сезоне 1957/58. В 1961 году Роса ушёл в «Ювентус», который видел в полузащитнике замену Джампьеро Бониперти Но клуб, переживавший кризис, занял 13 место. А футболист, который даже не стал «твёрдым» игроком стартового состава, покинул Турин. Завершил футбольную карьеру Умберто в «Наполи» в возрасте 32 лет.

В 1966 году Роса заменил Серафино Монтанари на посту главного тренера «Падовы». С ним во главе клуб долгое время был крепким середняком серии B и в 1967 году вышел в финал Кубка Италии, где проиграл со счётом 0:1 «Милану». Затем он тренировал клуб серии D, «Сан-Дона», потом «Сиракузы», «Латину» и «Удинезе». Позже он тренировал ещё несколько команд, но успехов там не добился.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Аргентины
Футболисты Италии
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Наполи»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Падова»
Тренеры ФК «Сан-Дона»
Тренеры ФК «Сиракуза»
Тренеры ФК «Латина»
Тренеры ФК «Удинезе»
Тренеры ФК «Про Патрия»
Тренеры ФК «Венеция»